Larres ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Larres (1900–1987), deutscher Künstler
 Klaus Larres (* 1958), deutscher Historiker